Johnston – wyspa na Oceanie Spokojnym należąca do Stanów Zjednoczonych
Miejscowości w USA:
 Johnston – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Johnston – miejscowość w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
 Johnston – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Edgefield
Gminy w USA:
 Johnston (ang. Johnston Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Macon
 Johnston (ang. Johnston Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Trumbull
 Johnston (ang. Johnston Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Providence
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Johnston (ang. Johnston County) – w stanie Karolina Północna
 hrabstwo Johnston (ang. Johnston County) – w stanie Oklahoma
Inne:
 Johnston – krój pisma
Biografie:
 Daniel Johnston – muzyk, artysta